Maaker est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (1890-1968), musicien folk estonien
 (1845-1930), musicien folk estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien